Тісдейл () — англомовне прізвище.

 Веймен Тісдейл (1964—2009) — американський баскетболіст, форвард
 Ешлі Тісдейл (1985) — американська співачка
 Сара Тісдейл (1884—1933) — американська поетеса та письменниця

Англійські прізвища